Cannon steht für:
 Cannon (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Cannon (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie mit William Conrad
 Cannon (Mondkrater), benannt nach Annie Jump Cannon
 Cannon Films, US-amerikanische Filmproduktionsgesellschaft
 M. R. B. Cannon, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Cannon, ein Sammelbegriff für einen Kanonentyp, siehe Kartaune
 ITT Cannon International, Inc. bzw. in Deutschland ITT Cannon GmbH, Hersteller von Kabeln, Schaltern und Steckern
 Cannon, Markenname des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Burtt Manufacturing Company
 Cannon-Bard-Theorie, psychologische Theorie
 Cannon-Stecker, Industriestandard für elektrische Steckverbindungen

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cannon (Delaware)
 Cannon (Kalifornien)
 Cannon (Kentucky)
 Cannon (Ohio)
 Cannon (Texas)
 Cannon (Virginia)
 Cannon Beach (Oregon)
 Cannon City (Minnesota)
 Cannon Creek (Arkansas)
 Cannon Crossroads (North Carolina)
 Cannon Falls (Minnesota)
 Cannon Ferry (North Carolina)
 Cannon Mines (Missouri)
 Cannon Town (Florida)

im NRHP gelistete Objekte:
 Cannon Branch Fort, in Manassas, Virginia, ID-Nr. 99001004
 Cannon County Courthouse, in Woodbury, Tennessee, ID-Nr. 92000347
 Cannon Creek Bridge, in Cannon Creek, Arkansas, ID-Nr. 04001033
 Cannon Falls Commercial Historic District, in Cannon Falls, Minnesota, ID-Nr. 99001654
 Cannon Falls School, in Cannon Falls, Minnesota, ID-Nr. 80002039
 Cannon House, in Monticello, Mississippi, ID-Nr. 80002263
 Cannon Site, in Cordele, Georgia, ID-Nr. 75000587
 Cannon-Calloway House, in Loudon, Tennessee, ID-Nr. 70000611
 Cannon-McDaniel House, in Lavonia, Georgia, ID-Nr. 83000202

Siehe auch:
 Canon (Begriffsklärung)